Deharde ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Deharde (1893–1968), deutscher Theaterregisseur und Theaterintendant
 Uta Albanese (* 1973 als Uta Deharde), deutsche Tanzsporttrainerin und ehemalige Profitänzerin